Franciaország
Lugo-di-Nazza, település Franciaországban, Haute-Corse megyében

 Olaszország
Lugo (Olaszország), település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Ravenna megyében
Lugo di Vicenza, település Olaszországban, Veneto régióban, Vicenza megyében

 Spanyolország
Lugo (Spanyolország), Spanyolország Galicia nevű autonóm közösségének negyedik legnagyobb városa, Lugo tartomány székhelye
Lugo (tartomány), tartomány Spanyolországban, Galicia autonóm közösségben
Lugo (járás), járás (comarca) Spanyolország Galicia autonóm közösségében